Рашвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Иллинойсе.
  — город в Индиане.
  — деревня в Миссури.
  — город в Небраске.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.

См. также 
 Раш
 
 Раш-Сити